Turniej w ramach igrzysk afrykańskich w 2003 roku rozegrano w dniach 7–11 października w Abudży w Nigerii.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Bibliografia 
 

Zapasy na igrzyskach afrykańskich
2003 w zapasach
Igrzyska Afrykańskie 2003
Zapasy w Nigerii